Villa Guerrero bezeichnet folgende Orte in Mexiko:

 Villa Guerrero (Acapulco de Juárez), Ort im Bundesstaat Guerrero
 Villa Guerrero (Juan R. Escudero), Ort im Bundesstaat Guerrero
 Villa Guerrero (Jalisco), Ort im Bundesstaat Jalisco
 Villa Guerrero (México), Ort im Bundesstaat México
 Villa Guerrero (Querétaro), Ort im Bundesstaat Jalisco

Villa Guerrero bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten: